England är en riksdel i Storbritannien och land i Europa. 

England kan också avse:
 Kungariket England, den engelska suveräna staten 927-1707
 England, laget som skickas av Commonwealth Games Council for England för att representera landet i Samväldesspelen
 England, Englands herrlandslag i fotboll
 England, Englands cricketlag
 England, Englands herrlandslag i rugby league
 England, Englands herrlandslag i rugby union  

Felaktigt kan den användas för att hänvisa till Storbritannien.

Platser med namnet England
 England, Arkansas, en stad i USA, 
 New England, en region i USA beläget i den nordöstra delen av landet
 New England, en region i New South Wales i Australien.

Personer med namnet England

Kultur
 England (the album), ett urval av inspelningar kopplade till England
 "England" (sång), en sång av British Whale
 "England" (sång), en sång av Great Big Sea
 "England" (sång), en sång av The National från deras album High Violet (2010)

Se även
 New England (olika betydelser)